Jedinaja Rossija (Jedna Rosja) – partia polityczna w Federacji Rosyjskiej
 Jedinaja Rossija – rosyjski ciężki pociąg pancerny